Statistika Maltese Premier League v sezoně 1936/37.

Přehled 
Hrály čtyři týmy a šampionem se stala Floriana FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1936
Fotbal v Evropě v roce 1937